

Гіліад — місто, штат Мен
 Гіліад — селище, штат Небраска